1280 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1280 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 810090.
 1280 км, он же ГАМ или Гам —  недействующий остановочный пункт Северной железной дороги в Республике Коми. Код 282017.

Примечания